Марино Фальеро, также Марин Фальеро (, ) — трагическая опера () в трёх актах итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Итальянское либретто Джованни Эммануэле Бидера. В основу либретто легли одноимённые произведения Джорджа Гордона Байрона («Марино Фальеро, дож венецианский», 1821) и Казимира Делавиня (1829). Премьера оперы состоялась 12 марта  года в Итальянском театре в Париже. Продолжительность - около 2,5 часов.

Действующие лица 
 Марино Фальеро, дож Венеции (бас)
 Исраэле Бертуччи, начальник Арсенала (баритон)
 Фернандо, племянник дожа (тенор)
 Стено, патриций, член Совета Сорока (баритон)
 Леоне, патриций, член Совета Десяти (тенор)
 Елена, жена дожа (сопрано)
 Ирена, придворная при Елене (сопрано)
 Винченцо, слуга дожа (тенор)
 гондольер (тенор)
 Бельтрамо, скульптор, заговорщик (бас)
 Пьетро, гондольер, заговорщик (бас)
 Строцци, рыбак, заговорщик (бас)
 Марко, сын Израэля, заговорщик (тенор)
 Арриго, сын Израэля, заговорщик (тенор)
 Джованни, сын Израэля, заговорщик (бас)
 Суд патрициев, Совет Десяти, дворяне, торговцы, рыбаки, слуги, солдаты (хор)

Либретто 
Действие оперы происходит в Венеции в 1355 году. Елена, жена дожа Марино Фальеро, отвергшая ухаживания патриция Стено, обвинена им в супружеской измене. Также Стено оскорбляет Исраэле Бертуччи, начальника венецианского арсенала, в присутствии его рабочих, и должен быть за это наказан. Тайный любовник Елены, Фернандо, племянник дожа, хочет уехать из города, чтобы отвести от неё дальнейшие подозрения. Однако Стено повторно оскорбляет Елену, и Фернандо вызывает его на дуэль. Во время поединка юноша смертельно ранен. Дож Фальеро не подозревая об измене жены, горит желанием отомстить Стено. Он организует в Венеции заговор, с целью упрочить и расширить свою власть над городом, в том числе и чтобы покарать своих врагов. Леони, один из знатнейших патрициев Венеции, на заседании совета Десяти, обвиняет Фальеро в том, что он подкупил простой народ, чтобы сеять смуту в городе. На судебном заседании дож и другие руководители заговора приговариваются к смерти. Когда Фальеро прощается с женой, Елена признаётся ему в своей неверности, и Фальеро её прощает. При сигнале, возвещающем, что казнь состоялась, Елена падает без чувств.

Инструменты 
При исполнении оперы используются следующие музыкальные инструменты:

 Деревянные духовые инструменты: флейта-пикколо, две флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота
 Медные духовые инструменты: четыре рожка, два горна, три тромбона
 Струнные смычковые музыкальные инструменты
 Большой барабан, литавры, малый барабан, колокол

Примечания

Ссылки 

 
 Информация к постановкам и либретто. Полный текст на librettidopera.it.

Оперы на итальянском языке
Оперы 1835 года
Появились в 1835 году во Франции
Оперные премьеры Театра итальянской комедии в Париже